George Campbell – teologo e filosofo britannico
George Campbell – giocatore di lacrosse canadese
George Campbell – calciatore statunitense